Bethanie Mattek-Sands e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mattek-Sands ha fatto coppia con Lucie Šafářová, ma le due hanno perso in semifinale contro Latisha Chan e Martina Hingis. Vandeweghe ha fatto coppia con Shelby Rogers, ma le due hanno perso al primo turno contro Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez.

In finale Chan e Hingis hanno sconfitto Lucie Hradecká e Kateřina Siniaková con il punteggio di 7-64, 6-2.

Teste di serie 

  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (semifinale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
  Caroline Garcia /  Karolína Plíšková (primo turno)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (quarti di finale)

  Andrea Sestini Hlaváčková /  Peng Shuai (secondo turno)
  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Wildcard 

  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (primo turno)
  Caroline Garcia /  Karolína Plíšková (primo turno)

  Shelby Rogers /  Coco Vandeweghe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2017